Digitus steht für:
 Digitus, Zeigestab in der römischen Liturgie
 Digitus manus, einen Finger
 Digitus pedis, „Finger des Fußes“, eine Zehe (Fuß)
 altrömisches Längenmaß, siehe Finger (Einheit)

Siehe auch:
 digital (Begriffsklärung)
 Digit (Begriffsklärung)